Тумелілла (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тумелілла — місто у Швеції, у лені Сконе.